

Santos cristãos 
Martinho de Tours — bispo de Tours 
Martinho de Dume — bispo de Dume e de Braga 
Martinho de Vertou — abade francês 
Martinho de Soure — cónego da sé de Braga martirizado pelos muçulmanos durante a Reconquista 
Martinho de Leão — cónego em Leão, confessor 
Martinho de Porres — dominicano peruano padroeiro dos mestiços católicos

Outros usos 
Martinho Lutero — teólogo alemão
Martim-pescador-anão — (Chloroceryle aenea) ave coraciiforme da América do Sul

Desambiguações de santos
Desambiguações de prenomes]